County Louth, Ireland
het dorp Louth in County Louth
Louth (kiesdistrict)
 Louth (Lincolnshire), East Lindsey, Lincolnshire, Engeland